What Went Down — четвёртый студийный альбом британской инди-рок группы Foals, выпущенный 28 августа 2015 года лейблом Transgressive Records в Великобритании. Альбом продюсировал Джеймс Форд, известный по работе с Simian Mobile Disco, The Last Shadow Puppets и Arctic Monkeys. По словам фронтмена, Яниса Филипакиса, это самая "громкая и тяжелая запись группы". What Went Down дебютировал под #3 номером в UK Albums Chart и под #58 в Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
 Foals
Яннис Филиппакис – вокал, гитара, ударные
Джек Беван – ударные
Джимми Смит – гитара
Уолтер Джерверс – бас-гитара, бэк-вокал
Эдвин Конгрейв – клавишные, бэк-вокал
Джеймс Форд – клавишные, гитара

 Производство
 Джеймс Форд — продюсер
 Джимми Робертсон — звукоинженер
 Дамиен Арлот — ассистент
 Алан Молдер — микщирование в Assault & Battery Studios, Лондон
 Цезар Эдмундс— микширование
 Джон Дэвис — мастеринг в Metropolis Studios, Лондон
 Foals — студийные фотографии
 Дайсукэ Йокота — оформление и фотографии
 Нил Краг — фотографии
 Майк Литго — дизайн

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы инди-рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы Foals